«Отчуждение» () — кинофильм режиссёра Нури Бильге Джейлана 2002 года. Фильм удостоен «Гран-при» 56-го Каннского кинофестиваля.

Для актёра Эмина Топрака роль Юсуфа в этом фильме стала последней: 2 декабря 2002 года он погиб в дорожной аварии около города Чан.

Сюжет 
История двух одиноких и отчуждённых мужчин рассказывается на фоне заснеженного и промозглого Стамбула. Юсуф (Эмин Топрак), молодой рабочий из деревни, приезжает в Стамбул, чтобы найти здесь работу в порту на какое-либо судно. Он останавливается у своего родственника Махмута (Музаффер Оздемир), достаточно обеспеченного фотографа. Махмут — внешне полная противоположность неискушённому и необразованному Юсуфу, к которому он испытывает неприязнь. Он состоялся в жизни, является поклонником фильмов Андрея Тарковского. Но в то же время работа Махмута предельно скучна и состоит в фотографировании образцов плитки, он едва может выразить свои эмоции к своей бывшей жене или своей возлюбленной.

В ролях 
 Музаффер Оздемир — Махмут
 Эмин Топрак — Юсуф
 Зухал Генджер — Назан
 Назан Кырылмыш
 Эбру Джейлан
 Феридун Коч
 Фатма Джейлан

Награды 
 2003 — Каннский кинофестиваль
 Гран-при
 Приз за лучшую мужскую роль — Музаффер Оздемир и Эмин Топрак

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница фильма
 

Фильмы-драмы Турции
Фильмы Нури Бильге Джейлана
Фильмы на турецком языке
Фильмы Турции 2002 года
Фильмы о Стамбуле